Grandeffe ist eine Bezeichnung für

 Grandeffe, Siedlung und ehemalige Grafschaft bei Luant in Frankreich

 André Guilloteau de Grandeffe (um 1755–1825), französischer Graf
 Arthur de Grandeffe (1832–1900), französischer Schriftsteller und Offizier